Найберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Найберг, Карен Луджин — американская женщина-астронавт, участник экспедиции STS-124.
 Найберг, Юлия (1784—1854) — шведская поэтесса.